Motocyklowe Grand Prix Portugalii 2011 - Trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 29 kwietnia - 1 maja 2011 na torze Autódromo do Estoril w Estoril.

Opis weekendu Grand Prix

Wyniki MotoGP

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki Moto2

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Wyniki 125 cm³

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
Motocyklowe Grand Prix Portugalii
2011 w Portugalii